
Termin -{AAT}- ima više značenja.

 Genetički kod za asparagin
 Alfa 1-antitripsin, glikoprotein
 Aspartat transaminaza, enzim
 Alfa 1-antitripsin, proteazni inhibitor